El término Fruto prohibido puede hacer referencia a:
 El fruto prohibido, el fruto presente en la Biblia que Dios ordena que no debe comerse.
Fruto Prohibido, banda musical de Chile;
Fruto Prohibido, banda musical de España.
 Fruto prohibido, programa de televisión chileno.